IHL est un sigle qui peut désigner :
  (en français, ).

 Olivier Ihl (1965-), un politologue et professeur français, spécialiste de la sociologie historique du politique.